Темаматла има више значења:

 Темаматла (Сочимилко), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Општина Темаматла (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Темаматла (Темаматла, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Темаматла (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику